Pietro Solari ist der Name folgender Personen:

* Pietro Antonio Solari (* um 1445 in Carona; † 1493 in Moskau), italienischer Architekt und Bildhauer
 Pietro Solari (* um 1530 in Verna bei Lanzo d’Intelvi (Italien); † 1592 oder davor in Kaisersteinbruch), italienischer Bildhauer und Steinmetzmeister
 Pietro Solari (Diplomat) (bl. 1948–1964), italienischer Diplomat

Siehe auch:
 Solari